Independent kan avse:

föregångare till kongregationalisterna, se independenter
 The Independent – en av Storbritanniens fyra största kvalitetsdagstidningar
 Independentfilm – en filmterm med flera olika betydelser
 Independent Television (ITV) – Storbritanniens första kommersiella televisionsbolag som skapades för att konkurrera med BBC 1954
 Independent Truck Company – ett amerikanskt företag som tillverkar skateboarddelar
 Independent (finansbolag) – ett svenskt finansbolag som gick omkull i finanskrisen 1990
 Indie – ursprungligen små oberoende skivbolag

Se även
Oberoende
Independenterna